Battle Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Battle Creek (Iowa)
Battle Creek (Michigan)
Battle Creek (Nebraska)
of naar:
Battle Creek (televisieserie), een Amerikaanse politieserie uit 2015